Tlalapa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tlalapa, Ayutla de los Libres, ort, Guerrero, 
 Tlalapa, Cualác, ort, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar